Delírium trémens hace referencia a varios artículos:

Medicina
Delírium trémens, término utilizado para referirse al síndrome de abstinencia del alcohol.

Cerveza
Una marca de cerveza belga.

Música
Un grupo de metal de Honduras.
Un grupo de metal de Lima.
Un grupo de rock del País Vasco (España).
Un grupo de música de Barcelona (España) estandarte del movimiento mod.
Una canción de Fito Páez con Joaquín Sabina del disco Enemigos íntimos.